Sigehard ist der Name folgender Personen:

 Sieghard von Aquileia (Sigehard von Beilstein; † 1077), von 1068 bis 1077 Patriarch von Aquileia
 Sigehard von Fulda (auch: Sigihart), von 869 bis 891 Abt des Klosters Fulda
 Sigehard (Lüttichgau), Graf im Lüttichgau, von 908 bis 921 Graf von Hennegau
 Sigehard (Münsterschwarzach) († um 1166), von 1149 bis zu seinem Tod Abt von Münsterschwarzach

Siehe auch:
 Sieghard
 Sighart